Vojaška industrija (tudi vojna industrija, namenska industrija) je veja industrije, ki izdeluje in opremlja oborožene sile z orožjem, vojaško opremo, vozili itd. Mnoge industrializirane države imajo razvito lastno vojaško industrijo, ki opremlja oborožene sile te države in izvaža svoje izdelke v tujino. Zaradi narave posla in odvisnosti od vladnih razpisov je pogosto tesno povezana z oblastjo.

Trgovanje z orožjem predstavlja znaten delež globalne ekonomije, vodilno vlogo v panogi ima vojaška industrija Združenih držav Amerike.

Največji svetovni izvozniki orožja

Največji svetovni uvozniki orožja

Največji svetovni obrambni proračuni

Glej tudi 
 Seznam vojaških industrijskih obratov

Industrija po panogi
Industrija